Лас Куестас има више значења:

 Лас Куестас, Гранхас (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Куестас (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Куестас (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику